Kennedy Boateng ist der Name folgender Personen:

* Kennedy Boateng (Fußballspieler, 1988) (* 1988), ghanaischer Fußballspieler 
 Kennedy Boateng (Fußballspieler, 1996) (* 1996), ghanaischer Fußballspieler